Zarrabeitia es un apellido de origen vasco que puede referirse a:

  Mikel Zarrabeitia, ciclista profesional, segundo clasificado en la Vuelta ciclista a España 1994; o
  Juan Antonio Zarrabeitia, ciclista profesional, hermano mayor del anterior.